

Джейнсвілл — місто, штат Айова
 Джейнсвілл — місто, штат Міннесота
 Джейнсвілл — місто, штат Вісконсин
 Джейнсвілл — містечко (town), штат Вісконсин
 Джейнсвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія